В одиночному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Зіна Гаррісон здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 6-2, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Гана Мандлікова (3-тє коло)
  Пем Шрайвер (фінал)
  Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
  Клаудія Коде-Кільш (2-ге коло)
  Пем Шрайвер (півфінал)
  Зіна Гаррісон (Переможниця)
  Лорі Макніл (чвертьфінал)
  Робін Вайт (2-ге коло)

 Катаріна Ліндквіст-Раян (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (півфінал)
 Карлінг Бассетт-Сегусо (1-ше коло)
 Джо Дьюрі (2-ге коло)
 Даянн Балестрат (2-ге коло)
 Маріанн Вердел-Вітмаєр (1-ше коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Sydney International